Die Liste der Städte in Finnland bietet einen Überblick über die Entwicklung der Einwohnerzahl der größeren Städte und Gemeinden des Staates Finnland. Aufgeführt ist auch eine Tabelle der flächengrößten Gemeinden und eine alphabetische Übersicht der Städte. Eine alphabetisch geordnete Übersicht über alle Gemeinden findet sich unter Liste der Städte und Gemeinden in Finnland.

Gemeinden nach Einwohnerzahl 

Die Tabelle enthält die Gemeinden mit mehr als 20.000 Einwohnern, deren Namen auf Finnisch und auf Schwedisch, die Einwohnerzahlen laut Ergebnissen der Volkszählungen von 1990 und 2000 (jeweils 31. Dezember), sowie laut einer Schätzung des Statistischen Zentralamtes in Finnland für 1980, 2006 und 2016 (jeweils 31. Dezember). Aufgeführt ist auch die Landschaft, zu der die Gemeinde gehört. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige Gemeinde in ihren politischen Grenzen, ohne politisch selbständige Vororte. Die Städte sind fett gedruckt.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Quelle: Statistics Finland

1 Am 1. Januar 2009 wurden die Landgemeinde Jyväskylä und die Gemeinde Korpilahti in die Stadt Jyväskylä eingemeindet, die dadurch mit ca. 130.000 Einwohnern zur siebtgrößten Stadt Finnlands aufgestiegen ist.

Gemeinden nach Fläche 

Die flächengrößte Gemeinde Finnlands ist Inari mit 17.334 Quadratkilometern. Sie ist damit größer als das deutsche Bundesland Thüringen. Die flächenkleinste Gemeinde, die Stadt Kauniainen, umfasst nur sechs Quadratkilometer. In der folgenden Tabelle sind die flächengrößten Gemeinden des Landes mit der Provinz (Lääni), zu der die Gemeinde bis zur Abschaffung der Provinzen zum 1. Januar 2010 gehörte, aufgeführt (Stand 1. Januar 2007). Die Städte sind fett gedruckt.

Quelle: Statistics Finland

Städtische Siedlungen nach Einwohnerzahl 

Die mit Abstand größte Metropolregion in Finnland ist Helsinki mit einer Einwohnerzahl von 1.274.746 (Stand 31. Dezember 2005). Damit konzentriert sich ein Viertel der Bevölkerung des Landes in der Hauptstadtregion.

Die folgende Tabelle enthält die städtischen Siedlungen (finn. taajama, schwed. tätort) mit mehr als 20.000 Einwohnern mit ihrer Einwohnerzahl laut Ergebnissen der Volkszählungen vom 1. November 1980, 31. Dezember 1990 und 31. Dezember 2000 sowie Schätzungen des Statistischen Zentralamtes in Finnland für den 31. Dezember 2005 und 31. Dezember 2016. Aufgeführt ist auch die Provinz (Lääni), zu der die städtische Siedlung bis zur Abschaffung der Provinzen zum 1. Januar 2010 gehörte. Die Einwohnerzahlen beziehen sich auf die jeweilige städtische Siedlung – das geographische Stadtgebiet – nicht auf die Stadt oder Gemeinde im politischen Sinne.

(VZ = Volkszählung, S = Schätzung)

Quelle: Statistics Finland

Alphabetische Übersicht der Städte 

In Finnland gibt es 309 Gemeinden (finn. kunta, schwed. kommun), von denen 107 Städte (kaupunki, stad) sind (Stand 2021). Die Anzahl der Städte hat sich von 1950 bis 2008 verdreifacht. Die Entwicklung verlief folgendermaßen: 1950: 35 Städte, 1960: 41, 1970: 50, 1980: 84, 1990: 94, 2000: 109 und 2008: 113. Die Anzahl aller Gemeinden sank dagegen im gleichen Zeitraum von 547 auf 415. Die folgende Tabelle enthält alle Städte des Landes, deren Namen auf Finnisch und Schwedisch, die Landschaft (maakunta, landskap), zu der die Stadt gehört, sowie das Jahr, in dem das Stadtrecht verliehen wurde bzw. die Stadt durch Zusammenlegung entstanden ist.

Siehe auch 
 Liste der Städte und Gemeinden in Finnland
 Provinzen Finnlands
 Liste der Städtelisten nach Ländern

Einzelnachweise

Weblinks 
 Statistics Finland
 Zentrales Bevölkerungsregister von Finnland
 City Population - Einwohnerzahlen der Gemeinden Finnlands
 City Population - Einwohnerzahlen der städtischen Siedlungen Finnlands

 
Finnland